ÖWD steht als Abkürzung für:

 Österreichs Wanderdörfer, Verein für naturnahes Wandern
 Österreichischer Wachdienst, nunmehr ÖWD Security & Services, ein österreichisches Unternehmen für Objekt- und Personenschutz, bis Reinigung und Zeiterfassung

Abkürzung